Bexley peut faire référence à :

Lieux 

 Borough londonien de Bexley, en Angleterre ;
 Bexley, ville du quartier ci-dessus ;
 Bexleyheath ;
 Bexley, une ville du Comté de Franklin, dans l'Ohio ;
 Bexley, une ville de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie ;
 Bexley une banlieue de Christchurch de l'Île du Sud en Nouvelle-Zélande

Autres 

 Bexley, une marque et une franchise de vêtements.